Arentschildt ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Arentschildt (1806–1881), königlich hannoverscher und preußischer Generalleutnant, letzter Kommandierender General der Hannoverschen Armee
 Karl Ernst Viktor Anton von Arentschildt (1778–1841), königlich hannoverischer Generalmajor und königlich portugiesischer General der Artillerie
 Wilhelm von Arentschildt (1761–1835), russischer Generalmajor
 Wilhelm von Arentschildt (General, 1840) (1840–1911), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
  Arentsschildt